Staemmler ist der Familienname folgender Personen:

 Hansjacob Staemmler (* 1978), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Johannes Staemmler (1860–1946), deutscher evangelischer Pfarrer in Posen
 Klaus Staemmler (1921–1999), deutscher Übersetzer
 Martin Staemmler (1890–1974), deutscher Mediziner und Hochschullehrer für Pathologische Anatomie
 Volker Staemmler (* 1940), deutscher Chemiker

Siehe auch:

 Stemmler